O quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 é uma lista que classifica os Comitês Paraolímpicos Nacionais de acordo com o número de medalhas conquistadas nos Jogos em Pequim, na China. 472 finais foram disputadas em 20 esportes totalizando um total de 1 431 medalhas distribuídas.

O quadro 
O quadro de medalhas está classificado de acordo com o número de medalhas de ouro, estando as medalhas de prata e bronze como critérios de desempate em caso de países com o mesmo número de ouros.

Ligações externas 
 

Quadro de medalhas dos Jogos Paraolímpicos de Verão de 2008
Quadro de medalhas dos Jogos Paraolímpicos de Verão de 2008